Конгур:

 Конгур — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Конгур — горный массив в хребте Конгурмузтаг в китайской части Памира, расположен на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
 Конгур — горный пик в горах Беласица, между Болгарией и Грецией